41-й Кубок чемпионов ЕКВ прошёл с 2 октября 1999 по 19 марта 2000. Победителем стал итальянский клуб «Сислей Тревизо».

Квалификация

Первый раунд

Второй раунд

Групповой этап 
По две лучшие команды из группы выходят в «Финал четырёх».

Группа A

Группа B

Финал четырёх 
«Финал четырёх» прошёл 18-19 марта в итальянском городке Виллорба, Тревизо.

Полуфинал 
 Сислей Тревизо —  Байернверк 3:0 (25:17, 25:13, 28:26)
 Фридрихсхафен —  Нолико 3:1 (25:21, 25:18, 29:31, 25:16)

Матч за 3-е место 
 Байернверк —  Нолико 2:3 (25:23, 20:25, 18:25, 25:23, 13:15)

Финал 
 Сислей Тревизо —  Фридрихсхафен 3:1 (25:21, 25:20, 23:25, 25:15)

Ссылки 
 Результаты на сайте ЕКВ
 Результаты

Мужская Лига чемпионов ЕКВ
1999 год в волейболе
2000 год в волейболе